Cet article présente les résultats détaillés du Double mixte de l’édition 1968 de l’US Open de tennis qui est disputé du 29 août au . Ce tournoi est le dernier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Mary-Ann Eisel et Peter Curtis battent Tory Ann Fretz et Gerry Perry en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Une équipe est exemptée de premier tour.

Résultats

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte de l'US Open

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1968
US Open Double mixte
US Open Double mixte
Tennis en août 1968
Tennis en septembre 1968